«Как прекра́сен мир» — дебютный студийный альбом советского композитора Давида Тухманова, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1972 году. Считается первым концептуальным альбомом в СССР.

Об альбоме 
В 1972 году был выпущен первый авторский диск Давида Тухманова — «Как прекрасен мир», в котором композитор впервые попытался объединить песни в один альбом. Получилась пластинка, объединённая по принципу сюиты, иными словами, с чётко выстроенной концепцией. Принцип сюитности альбома был позаимствован из альбома The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, чего сам маэстро никогда и не скрывал: «По моему мнению, этот ансамбль словно открыл новое измерение песни (я говорю о некоторых новых принципах музыкального мышления).» Подбором исполнителей и песен для альбома Тухманову активно помогала заниматься супруга — Татьяна Сашко, в ряде треков выступившая и как певица.

Давид Тухманов очень вдумчиво отнесся к процессу записи и аранжировкам, сосредоточив свои усилия на реализации всего потенциала студийной аппаратуры, имевшейся тогда в наличии. Он отмечал, что в процессе работы над пластинкой (в силу различий звучания аранжировок в студии и на концертах) становился именно «студийным» композитором, а музыка «приобретала все характерные свойства „дисковой“ музыки»".

Вокал в композициях «Любимая, спи» и «Танцевальный час на Солнце» записал Леонид Бергер, но после его эмиграции Австралию на конверте альбома его имя было заменено на ВИА «Весёлые ребята» (по утверждению Александра Градского, он по просьбе Тухманова дополнительно записывал вокал ко «Дню без выстрела», а также к композициям, спетым Бергером). Текст песни «Жил-был я» (строчку «Пустоту постели») требовали изменить. Композитор с уличного телефона-автомата позвонил домой Семёну Кирсанову; поэт был возмущён. Спустя несколько недель он произнёс по телефону: «„Нежилые стены“. „Нежилые стены“ вместо „пустоту постели“» и повесил трубку. В том же году Кирсанов скончался.

Выпуск альбома фирма «Мелодия» задерживала больше года, хотя всё уже было готово для производства.

Рецензия на конверте альбома:

Музыковед Аркадий Петров писал о композициях, исполненных Градским: «Песни очень интересные, нестандартные, необычайно щедрые мелодически (из одной „Джоконды“ при „бережном расходовании“ материала можно было выкроить целых четыре песни!). Иное „прочтение“ их трудно даже представить. Молодой артист не просто поёт, он ещё и великолепно рассказывает сюжет — качество, которое встречается далеко не у всех эстрадных исполнителей!».

Список композиций

Участники записи 
 Нина Бродская, Галина Ненашева, Александр Градский, Юрий Антонов.
 Ансамбль «Весёлые ребята».
 Вокальный квартет «Улыбка».
 Ансамбль «Звучат струны».
 Ритм-группа: А. Бухгольц (гитара), А. Гареткин (ударные), А. Сатановский (бас-гитара), Б. Фрумкин (фортепиано).
 Концертный эстрадный ансамбль Всесоюзного радио, дирижёр В. Людвиковский.
 Эстрадно-симфонический оркестр, дирижёр К. Кримец.
 Струнный ансамбль БСО.
 Группа Большого хора Всесоюзного радио.
 Звукорежиссёры: Аркадий Мелитонян, Виктор Бабушкин, Николай Данилин.

См. также 
 Любовь — огромная страна

Примечания 

Комментарии

Ссылки 
 Давид Тухманов — НАЧАЛО

Дебютные альбомы 1972 года
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы Давида Тухманова
Альбомы на русском языке